«Антоний и Клеопатра» () — британский художественный фильм 1972 года, экранизация одноименного произведения Уильяма Шекспира. Историческая драма.

Сюжет 
Воссоздана история любви римского полководца и политика Антония и Клеопатры и суицида обоих.

В ролях 
 Чарлтон Хестон — Марк Антоний
 Хильдегард Нил — Клеопатра
 Эрик Портер — Агенобарб
 Джон Касл — Октавиан
 Фернандо Рей — Лепид 
 Хуан Луис Галиардо — Алексас Кармен Севилья — Октавия Фредди Джонс — Помпей Арни, Питер — Менас Луис Барбу — Варрий Уоррен Кларк — Скар Джейн Лапотейр —

См. также 
 Пеплум (жанр)

Примечания

Ссылки 
 
 Фильм Антоний и Клеопатра

Фильмы-мелодрамы Великобритании
Исторические фильмы о I веке до н. э.
Пеплумы
Фильмы о Древнем Риме
Фильмы о Клеопатре
Фильмы на английском языке
Экранизации «Антония и Клеопатры»